Demonios puede reverirse a:

Demonios (película), película de Lamberto Bava;
Demonios (novela), novela de John Farris;
Demonios de Tasmania, grupo musical de Argentina;
¡Demonios!, Interjección que demuestra ira.